Les Lorisiformes constituent un infra-ordre de primates qui regroupe les lorisidés (Loris, pottos et angwantibos) et les galagidés (Galagos).

Description 
Ils se caractérisent par :
 une griffe de toilette au lieu d'un ongle aux deuxièmes doigts
 un peigne dentaire
 animal arboricole
 animal nocturne

Liste des genres actuels 
D'après l'ouvrage Handbook of the Mammals of the World en 2013, les Lorisiformes comprennent deux familles et au moins neuf genres :

 famille Lorisidae Gray, 1821
 sous-famille Lorisinae Gray, 1821
 genre Loris É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1796
 genre Nycticebus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812 
 sous-famille Perodicticinae Gray, 1870
 genre Perodicticus Bennett, 1831 — L'existence du genre Pseudopotto est controversée
 genre Arctocebus Gray, 1863
 famille Galagidae Gray, 1825 — syn. Galagonidae
 genre Galago É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1796
 genre Galagoides A. Smith, 1833 — Une partie des espèces pourraient constituer un genre séparé (Paragalago)
 genre Otolemur Coquerel, 1859
 genre Euoticus Gray, 1863
 genre Sciurocheirus Gray, 1872

Phylogénie

Au sein de l'ordre

Interne

Liens externes

Notes et références 

Primates
Infra-ordre de tétrapodes (nom scientifique)